Mata puede referirse a:

Botánica 
 Arbusto o subarbusto
 Mata atlántica, formación vegetal -selva- en Brasil, Paraguay y Argentina;
 Pistacia lentiscus, lentisco, nombre común de la planta utilizado en Ibiza;
 Suaeda maritima, nombre común de la planta;
 Suaeda spicata, nombre común de la planta;

Geografía 
 Mata (Cantabria), localidad del municipio de San Felices de Buelna, Cantabria, España;
 Mata de Alcántara, La Mata en extremeño, municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España;
 Mata, La (Castellón), anteriormente La Mata de Morella, municipio de la provincia de Castellón, España;
 Mata (Burgos), localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna, provincia de Burgos, España;
 Mata (Brasil), municipio del estado de Río Grande do Sul, Brasil;
 Mata (Castelo Branco), freguesia portuguesa;
 Mata de Hoz, localidad del municipio de Valdeolea, Cantabria, España;
 Mata Ortiz, localidad del estado de Chihuahua, México;

Personas 
 Antonio Mata, exfutbolista español;
 Carlos Mata, actor, cantante y compositor venezolano;
 Carlos Mata (1949 - 2008), escultor español;
 Eduardo Mata (1942 – 1995), director de orquesta y compositor mexicano;
 Enrique Mata, ciclista profesional español;
 Filomeno Mata (1845 - 1911), periodista y profesor mexicano;
 Jordi Mata, licenciado en historia y escritor español;
 Jorge Mata, boxeador español;
 José María Mata (1819 - 1895), médico, militar, político, idéologo y diplomático mexicano;
 Juan de Mata (1150 - 1213), santo francés;
 Juan Mata, futbolista español;
 Marta Mata (1926 - 2006), política y pedagoga española;
 Pedro Mata (1811 - 1877), médico, periodista, escritor y político español;
 Pedro Mata (1875 – 1946), poeta, dramaturgo, periodista y narrador español.
 Mata (rapero), rapero polaco.

Otros usos 
 La familia Mata, serie cómica de la televisión española.
 Mata (juego), antiguo juego de naipes practicado en España.
 Juan Mata, equipo de fútbol Peruano.

Enlaces externos